Macrocoma är ett släkte av bladmossor. Macrocoma ingår i familjen Orthotrichaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Macrocoma